Sternsystem oder Sternensystem steht für:

 ein Doppel- oder Mehrfachsternsystem, siehe Doppelstern
 einen Sternhaufen
 eine Galaxie
 ein Planetensystem, das System eines Sterns mit an ihn gravitativ gebundenen Planeten und Kleinkörpern, analog zum Begriff Sonnensystem

Siehe auch: